Леко може да се отнася за:
 Леко, град в Италия
 Петер Леко, унгарски шахматист
 Стефан Леко, кикбоксьор в К1